Toponímia:
 Sloan (Iowa)
 Sloan (Nova York)
 Miscel·lània:
 Sloan (grup de música), un grup de rock cancadenc
 Sloan (El Llegat), personatge de la trilogia El Llegat de Christopher Paolini
 Alfred Pritchard Sloan (1875-1966), president de la companyia automobilística nord-americana General Motors
 Alfred P. Sloan Foundation, organització filantròpica internacional
 Luther Sloan, personatge de Star Trek
 Gran Barrera Sloan, acumulació de supercúmuls de galàxies